Vremia (russe : время) peut faire référence à :
 Vremia, revue littéraire russe fondée par les frères Dostoïevski, parue de 1861 à 1863, année de son interdiction ;
 Vremia, maison d'édition russe basée à Léningrad et active de 1922 à 1934 ;
 Vremia, cinquième album studio du groupe de rock russe DDT, sorti en 1985 ;
 Vremia, journal télévisé de la télévision d'État de l'URSS, puis de la Première chaîne publique de Russie.

Sources